Nicola McDermott (Gosford, 28 de diciembre de 1996) es una deportista australiana que compite en atletismo. Participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, obteniendo una medalla de plata en la prueba de salto de altura.

Palmarés internacional

Referencias

Atletas de Australia
Atletas de Australia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Medallistas olímpicos de plata de atletismo
Medallistas olímpicos de plata de Australia
Medallistas olímpicos de plata de Tokio 2020
Saltadores de altura‎
Australianas del siglo XXI
Deportistas femeninas de Australia
Atletas femeninas